Charles W. Pickering kan syfta på:

* Charles W. Pickering (1815–1888), amerikansk sjöofficer
 Charles W. Pickering (född 1937), amerikansk jurist
 Chip Pickering (född 1963), amerikansk politiker